South Main Street Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Main Street Commercial Historic District (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 07000435
 South Main Street Commercial Historic District (Pendleton, Oregon), NRHP-ID 86003260